KCG est un sigle qui peut désigner :
 Knight Capital Group, une entreprise américaine de services financiers ;
 Korea Coast Guard (en français, garde côtière de Corée du Sud), une ancienne sous-agence responsable de la sécurité maritime et du contrôle des côtes de Corée du Sud.

KCG est un code qui peut désigner :
 , un ancien aéroport à usage public, au nord-ouest de Chignik, une ville de l'État américain de l'Alaska, selon le code IATA des aéroports.

kcg est le code de langue ISO 639-3 du tyap.

Code IATA des aéroports